Wulfhere est un nom anglo-saxon composé des éléments  « loup » et  « armée ».

 Wulfhere est roi de Mercie de 658 à 675.
 Wulfhere est archevêque d'York de 854 à 900 environ.

Anthroponyme anglo-saxon